A Brit Királyi Haditengerészetnél eddig hat hajó viselte a HMS Cossack nevet. A hajók a Kelet-európai kozák népcsoportról kapták a nevüket.

 Az első HMS Cossack egy 22 ágyús, 1806-ban vízre bocsátott hajó volt. A hajó eredetileg a Pandour nevet kapta volna, de 1805-ben, még vízre bocsátása előtt Cossackra változtatták a nevét. A hajót 1816-ban szétbontották
 Tervbe volt véve egy HMS Cossacknevű ágyúnaszád építése, melyet 1846-ban el is kezdtek építeni a Portsmouth-i hajógyárban, de a munkálatokat végül, 1949 májusában leállították.
 A második HMS Cossackot az oroszok rendelték meg a britektől. Az eredetileg Witjas névre keresztelt korvett építését a Temze partján fekvő Northfleetben végezték. 1854-ben, még az építés ideje alatt, a hajót a britek lefoglalták, majd 1875-ben eladták
 A harmadik HMS Cossack egy 1886-ban vízre bocsátott Archer-osztályú torpedócirkáló volt. A hajót 1905-ben eladták.
 A negyedik HMS Cossack egy Tribal-osztályú romboló volt, melyet 1907-ben bocsátottak vízre, majd 1919-ben adtak el.
 Az ötödik HMS Cossack egy Tribal-osztályú romboló volt, melyet 1937-ben bocsátottak vízre. A hajót 1941. október 23-án az U-563 német tengeralattjáró torpedója eltalálta. A sérült rombolót megpróbálták elvontatni a partig, de a rossz időjárási körülmények miatt a vontatás lehetetlenné vált és a Cossack 1941. október 27-én elsüllyedt.
 A hatodik HMS Cossack egy C osztályú romboló volt, melyet 1944-ben bocsátottak vízre, majd 1961-ben bontottak szét.